Суперфинал 61-го чемпионата России по шахматам проходил с 3 по 15 октября 2008 года в Москве. Призовой фонд турнира — 5 000 000 рублей. Главный арбитр — И. Л. Болотинский (Санкт-Петербург). Турнир 17-й категории (средний рейтинг 2673).

По регламенту для определения победителя 28 октября был проведён двухкруговой матч-турнир по быстрым шахматам (по 15 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход), в котором победил Пётр Свидлер.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Таблица на сайте The Week in Chess
 Российская шахматная федерация

Чемпионаты России по шахматам
2008 год в шахматах
Чемпионаты России в 2008 году
2008 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Октябрь 2008 года